Island Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Island Creek Township (North Carolina)
 Island Creek Township (Ohio)